Mistrzostwa Świata w Snookerze 1936 (ang. 1936 World Snooker Championship) – najważniejszy turniej snookerowy rozegrany w 1936 roku w Thurston’s Hall w Londynie (Anglia).

W finale turnieju Anglik Joe Davis pokonał Australijczyka Horace'a Lindruma 34–27.

Wydarzenia związane z turniejem 
 Finał rozegrali między sobą obrońca tytułu Joe Davis oraz debiutant Horace Lindrum. Pierwszego dnia finału Lindrum wyszedł na prowadzenie 6–4 a później 11–9, kiedy to  Davis wygrywając kolejne cztery partie wyszedł na prowadzenie i ostatecznie ta sesja zakończyła się prowadzeniem obrońcy tytułu 13–12. Drugiego dnia znów na prowadzenie wyszedł Lindrum, który najpierw doprowadził do wyrównania 15-15 a później swojego prowadzenia 26–24. Ostatniego dnia Davis przechodząc do ataku wygrał kolejnych dziesięć frame’ów w wyniku czego ostatecznie zwyciężył w całym spotkaniu finałowym 31–27.
 Dla Joego Davisa był to dziesiąty tytuł Mistrza Świata w Snookerze.
 Najwyższy break turnieju to 101 punkty Australijczyka Horace'a Lindruma.

Drabinka turniejowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1936 w sporcie